Richard Peirse ist der Name folgender Personen:

* Richard Peirse (Offizier, 1861) (1861–1940), britischer Admiral der Royal Navy
 Richard Peirse (Offizier, 1892) (1892–1970), britischer Air Chief Marshal der Royal Air Force
 Richard Peirse (Offizier, 1931) (1931–2014), britischer Air Vice-Marshal der Royal Air Force